Paguyangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Paguyangan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Paguyangan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar